El torneig de Charleston 2010, també conegut com a Family Circle Cup 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 38a edició del torneig i es va celebrar entre el 10 i el 18 d'abril de 2010 al Family Circle Tennis Center de Charleston, Carolina del Sud, Estats Units.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2010
WTA Tour 2010